Ceraso ima više značenja:
 Ceraso, Cosenza
 Ceraso, Perugia
 Ceraso, Salerno
 Ceraso, Teramo